

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 3 podstawowe
 Rybna – część miasta Tarnowskie Góry
 Rybna – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Czernichów
 Rybna – część wsi Zawoja  w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zawoja
 Rybna – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Popielów
 Rybna – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Mykanów
 Rybna – część wsi Samsonów  w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Zagnańsk

Cieki wodne 
 Rybna – dawna nazwa rzeki Stoły
 Rybna – potok górski w Górach Wałbrzyskich w woj. dolnośląskim

Zobacz też 
 Rybno